Les Masters de snooker 2006 ont lieu du 15 au  au Wembley Conference Center de Londres en Angleterre. Le tournoi est parrainé par la branche assurances de la société britannique .

Il a été remporté par John Higgins aux dépens de Ronnie O'Sullivan par 10 frames à 9.

Dotation 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break :  £
Break maximum :  £

Wild cards

Tableau final

Finale

Centuries (11) 
 139, 138, 100 Ronnie O'Sullivan
 138, 100 Peter Ebdon
 116, 102 Graeme Dott
 115, 101 Shaun Murphy
 110 John Higgins
 101 Stephen Lee

Notes et références

Article connexe 
 Masters de snooker

2006
Snooker en 2006
Sport en Angleterre en 2006
Sport en janvier 2006